Mordella är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Mordella ingår i familjen tornbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tornbaggar
Mordella